Greßthal ist der Ortsname von

 Greßthal (Burglengenfeld), Ortsteil der Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Greßthal (Wasserlosen), Ortsteil der Gemeinde Wasserlosen, Landkreis Schweinfurt, Bayern